Дэйв Ульрих, полное имя Дэйвид Олсон Ульрих () (р. в 1953 году) — профессор бизнес-школы Мичиганского университета Энн Арбора, автор программ обучения с тематикой — менеджмент, управление человеческими ресурсами, а также автор 15 книг о HR и управлению.

Также является членом совета директоров компании Herman Miller и партнёром RBL Group. Входит в совет попечителей Университета Южной Вирджинии. Член Национальной академии HR.

В 1990-1999 гг. редактор Human Resource Management.

Почётный доктор Абертейского ун-та (2007).

Автор 20 книг и более ста статей.

Издания на русском языке: «HR в борьбе за конкурентное преимущество» (HR Value Proposition — в соавторстве с Вэйном Бродбэнком).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160310225532/http://rbl.net/images/uploads/people/dave_ulrich_bio.pdf

Учёные США
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Школы бизнеса Мичиганского университета
Почётные доктора университетов Великобритании